Kiesant bezeichnet:
 Günter Kiesant (* 1932), deutscher Jazzmusiker
 Knut Kiesant (1943–2022), deutscher Germanist